Кочищанский сельский Совет — сельский Совет на территории Ельского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Кочищанский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Беляки — деревня.
 Валавская Рудня — деревня.
 Жуки — деревня.
 Загатье — деревня.
 Калиновая — деревня.
 Кочищи — агрогородок.
 Некрашовка — деревня.
 Чертень — деревня.

См. также 
 Ельский район

Примечания

Ссылки 
 Ельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ельского района